Расейнское районное самоуправление (, до 1995 — Расе́йнский район) — муниципальное образование в Каунасском уезде Литвы.

Население

Населенные пункты 
 2 города — Расейняй и Арёгала;
 7 местечек — Бетигала, Гиркальнис, Лидувенай, Немакщяй, Шилува, Видукле и Жайдинис;
 590 деревень.

Численность населения (2001):
 Расейняй — 12 541
 Арёгала — 3 697
 Видукле — 1 911
 Гиркальнис — 997
 Немакщяй — 905
 Шилува — 800
 Ногделай — 744
 Бетигала — 559
 Палепяй — 518
 Гиляй — 509

Староства 
Расейняйский район подразделяется на 12 староств:
 Арёгальское (; адм. центр: Арёгала)
 Арёгальское городское (; адм. центр: Арёгала)
 Бятигальское (; адм. центр: Бятигала)
 Видуклеское (; адм. центр: Видукле)
 Гиркалнское (; адм. центр: Гиркалнис)
 Калнуяйское (; адм. центр: Калнуяй)
 Немакщяйское (; адм. центр: Немакщяй)
 Пагоюкайское (; адм. центр: Каулакяй)
 Палепяйское (; адм. центр: Суяйняй)
 Расейняйское (; адм. центр: Расейняй)
 Расейняйское городское (; адм. центр: Расейняй)
 Шилувское (; адм. центр: Шилува)

Примечания

Ссылки 

 

Районы Литвы
Расейнский район